Дом Степановых:
 Дом Степанова - историческое здание в центре Екатеринбурга
Дом купцов Степановых — здание в Перми
 Дом братьев Степановых — особняк купцов братьев Степановых в Челябинске